Amélia de Orleans Braganza (Bruselas, 8 de junio de 1989) es una Princesa de Orleans Braganza, miembro de la familia imperial brasileña. Hija del príncipe Antonio de Orleans Braganza, Príncipe Imperial de Brasil y la princesa Cristina de Ligne, Amelia renunció a sus derechos dinásticos para sí misma y para su futura descendencia el 14 de julio de 2014, tras su matrimonio con Alexander James Spearman, por lo que continúa ostentando el título de Princesa de Orleans Braganza y el predicado de Alteza Real, perdiendo únicamente el título de Princesa de Brasil y su lugar en la línea de sucesión, que hasta entonces era quinta.

Biografía 
Amelia, es la hija mayor del príncipe Antonio de Orleans Braganza, Príncipe Imperial de Brasil y la Princesa Cristina de Ligne. Por padre, es bisnieta del emperador Pedro II de Brasil, mientras que por madre es bisnieta de la gran duquesa Carlota de Luxemburgo. 

Su hermano mayor, Pedro Luis, murió en un accidente aéreo en el vuelo 447 de Air France el 11 de junio de 2009. Amélie también tiene un hermano y una hermana menores: Rafael, nacido en 1986, y María Gabriela, nacida en 1989.

Sucesión al trono de Brasil 
El tío paterno de Amelia, Beltrán de Orleans Braganza, es el actual Jefe de la Casa Imperial de Brasil y Emperador Titular de Brasil, siendo soltero, su sucesor es Antonio de Orleans Braganza, seguido por su hijo Rafael, y su sucesora Amelia, vendría pronto. luego en el orden de sucesión al trono.

Capacitación 
Inició sus estudios en el Instituto Social São José y en el Colegio Ipiranga de Petrópolis, donde vivían sus sacerdotes en un palacio. Posteriormente, estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Matrimonio y descendencia 
Después de un compromiso en julio de 2013, Amélie se casó en la Iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo (Río de Janeiro), el 16 de julio de 2014, con Alexander James Spearman (nacido en Perth, Escocia, el 27 de julio de 1984), de la Casa de Barones Spearman. La boda es ampliamente considerada una boda real en las Américas, y los invitados que asisten incluyen, entre otros, miembros de la Familia Imperial Austriaca, la Familia Real Portuguesa, la Familia Real de las Dos Sicilias, la Familia Real Belga, la Familia Real Bávara, la Familia Principesca de Ligne, la Familia Principesca de Liechtenstein y la Gran Familia Ducal de Luxemburgo.

La pareja tiene dos hijos :

 Alejandro Joaquín Pedro Spearman (nacido en Madrid, España, el 30 de agosto de 2016).
 Nicolás Rafael Spearman (nacido en Madrid, España, el 20 de febrero de 2018).

Títulos 

 15 mars 1984 – 16 de julio de 2014: Sua Alteza Real la Princesa Amelia de Brasil, Princesa de Orleans Braganza
 16 de julio de 2014 – Su Alteza Real la Princesa Amelia de Orleans Braganza, Sra. Spearman 

En 2014, tras el anuncio de su compromiso, renunció a sus derechos dinásticos y al título de Princesa de Brasil para casarse con Alexander James Spearman, de una familia perteneciente a la baja nobleza británica. La Princesa, en ese momento, ocupaba el quinto puesto en la línea de sucesión al Trono de Brasil, lugar que ocupaba su hermana menor, la Princesa María Gabriela de Orleans y Braganza.

Honor 
Como miembro de la Casa de Orléans-Braganza, es receptora de la siguiente orden dinástica :

  Caballero de la Orden de la Rosa

Referencias 

Monarquía en Brasil
Wikiproyecto:América del Sur/Artículos
Wikiproyecto:Brasil/Artículos